Катя:
 Катя — женское имя, см. Екатерина.
 «Катя» — повесть советского удмуртского писателя Ф. Г. Кедрова.
 «Катя» — французский фильм 1938 года режиссёра Мориса Турнёра. Экранизация романа Марты Бибеску.
 «Катя» — российский телесериал 2009 года.
 CATIA — система автоматизированного проектирования французской фирмы Dassault Systèmes.